Кузне́ць — слов'янське прізвище. Походить від ремесла «кузнець» — «коваль».

Відомі носії 

 Кузнець Анатолій Михайлович — заступник начальника управління — начальник відділу головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області, заслужений працівник соціальної сфери України.
 Кузнець Михайло Мефодійович (1900—1959) — доктор медичних наук, професор.
 Кузнець Саймон (1901—1985) — американський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки (1971).
 Кузнець Тетяна Володимирівна (* 1961) — український історик, доктор історичних наук. Почесний краєзнавець України.
 Кузнець Яків Мефодійович (1906—1983) — учасник партизанського руху в Україні під час радянсько-німецької війни 1941—1945 років. Член ЦК КПУ в 1954—1956 р.

Примітки